Atchison County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Atchison County (Kansas)
 Atchison County (Missouri)